Wiley (Colorado)
Wiley Ford
John Wiley & Sons
Wiley-VCH
Wiley (músico)

Desambiguações de topônimos